Гребенская — железнодорожная станция Сахалинского региона Дальневосточной железной дороги.

История 

Станция открыта в 1928 году составе пускового участка Долинск — Макаров.

20 августа 1945 года освобождена советскими войсками.

Современное название станция получила в 1947 году, вероятно по окружающим горам в форме гребня.

Деятельность 
По состоянию на декабрь 2012 года пассажирские поезда на станции не останавливаются. Грузовые операции по станции не предусмотрены.

Примечания

Ссылки 
 Гребенская в «Транслогисте»
 История железных дорог Сахалина на «Сайте о железной дороге» Сергея Болашенко

Станции Сахалинского региона Дальневосточной железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Сахалинской области